Стівен Да Коста  — французький каратист, чемпіон Олімпійських ігор 2020 року, дворазовий чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи, призер чемпіонатів світу та Європи, призер Європейський ігор.

Спортивні досягнення

Примітки

Посилання 
 Стівен Да Коста на сайті World Karate Federation.

Французькі каратисти
Французькі олімпійські чемпіони
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2020
Каратисти на літніх Олімпійських іграх 2020